Артём Никола́евич Ярмоли́цкий (10 апреля 1994, Санкт-Петербург) — российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник московского «Динамо». За молодёжный состав начал выступать в 2012 году. В сезоне 2013/14 несколько раз попадал в заявку на матчи премьер-лиги, но на поле не выходил. За молодёжную команду провёл 64 матча, забив один мяч. Двукратный победитель молодёжного чемпионата России.

18 августа 2015 года было объявлено, что Ярмолицкий по схеме «2+1» подписал контракт с «Томью». Дебютировал 27 августа 2015 года в матче Кубка России против «Байкала». В первой половине сезона 2015/16 принял участие в четырёх матчах «Томи» в первенстве ФНЛ, после чего зимой на правах аренды до конца сезона перебрался в армянский клуб «Мика». До конца сезона сыграл в четырёх матчах в чемпионате Армении.

Летом 2016 года был выставлен на трансфер. Год на профессиональном уровне не играл, перед сезоном 2017/18 перешёл в тульский «Арсенал», за молодёжную команду которого сыграл 18 матчей. Летом 2018 года перешёл в «Химик» Новомосковск, провёл 25 игр в первенстве ПФЛ.

В составе молодёжной сборной России занял второе место на Кубке Содружества 2014.

Статистика

Клубная

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Химик-Арсенал»